Генріх фон Віттек — австро-угорський державний діяч, виконувач обов'язків міністр-президента Цислейтанії в 1899—1900.
 Максиміліан Віттек (* 1995) — німецький футболіст, фланговий захисник нідерландського клубу «Вітессе».
 Марія Віттек (1899—1997) — польська військовичка, бригадний генерал Війська Польського, перша жінка в Польщі, яка отримала звання генерала (1991).
 Олександр Віттек — хорватський й австрійський архітектор та шахіст.
 Роберт Віттек — словацький футболіст, нападник «Анкараґюджю» та національної збірної Словаччини.